

Patronyme 

 Adachi Ginkō (1853-après 1908), artiste japonais.
 Ogino Ginko (1851-1913), première femme médecin diplômée et exerçant la médecine occidentale au Japon.

Géographie 
 Ginko (Bordeaux), quartier de la commune de Bordeaux.

Transport 
 Ginko, marque des transports en commun de Besançon.

Voir aussi 
 Ginkgo, genre d'arbres dont le Ginkgo biloba est la seule espèce.